Vaihingen an der Enz, plaats tussen Stuttgart en Karlsruhe
 Kamp Vaihingen, nazikamp bij Vaihingen an der Enz, buitenkamp van Natzweiler-Struthof
 Vaihingen (Stuttgart), stadsdeel van Stuttgart (Stuttgart-Vaihingen)
 Vaihingen auf den Fildern, voormalige gemeente, thans stadsdeel Stuttgart-Vaihingen